Wilhelm Herman Ludvig von Munthe af Morgenstierne er navnet på flere personer:

 Wilhelm Herman Ludvig von Munthe af Morgenstierne (amtmand) (1814-1888) – en norsk jurist, dommer og amtmand
 Wilhelm Herman Ludvig von Munthe af Morgenstierne (officer) (1855-1938) – en norsk officer